Isak Oivanen – docente e politico finlandese
 Matti Oivanen – pallavolista finlandese
 Mikko Oivanen – pallavolista finlandese